Желехув:

 Желехув — город в Мазовецком воеводстве Польши.
 Желехув — гмина (уезд) в Польше, входит в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство.